Holzner ist der Name folgender Orte:
 Holzner (Eggenfelden), Ortsteil von Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzner (Hohenpolding), Ortsteil von Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Holzner (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Holzner ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Holzner (* 1964), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Anton Holzner (Komponist) (um 1599–1635), deutscher Organist und Komponist
 Anton Holzner, Pseudonym von Albert Hartl (1904–1982), deutscher SS-Sturmbannführer
 Carola Holzner (* 1982), deutsche Ärztin und Webvideoproduzentin
 Christian Holzner (* 1970), deutscher Filmemacher
 Didi Holzner (* 1954), deutscher Gitarrist
 Felix Holzner (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Gabriele Holzner (* 1960), deutsche Journalistin und Fernsehdirektorin
 Georg Holzner (1833–1906), deutscher Naturwissenschaftler
 Hans-Otto Holzner (1906–1986), deutscher Verleger
 Johann Heinrich Holzner (1924–2013), österreichischer Pathologe
 Johann Holzner (* 1948), österreichischer Germanist und Hochschullehrer
 Martina Holzner (* 1976), deutsche Erzieherin und Politikerin (SPD)
 Mathias Holzner (* 1965), deutscher Sportler
 Natalie Holzner (* 1992), österreichische Musikerin und Sängerin

 Ulrike Holzner (* 1968), deutsche Bobfahrerin
 Walter Holzner (1966–2007), österreichischer Sportschütze
 Wolfgang Holzner (1942–2014), österreichischer Ökologe, Botaniker und Japanologe